Toyota Alvark Tokyo è una squadra di pallacanestro giapponese, di Tokyo. Il team, sponsorizzato dalla Toyota, gioca nella giapponese B.League. Fino al 2000, il team era noto come Toyota Pacers. Fondato come Toyota Pacers, il club vinse due titoli consecutivi di JBL Super League nel 2006 e nel 2007. E nell'annata 2020-2021, aveva una superstar europea ossia Jordan Teodor cestista di nazionalità statunitense e macedone che precedentemente aveva giocato anche a Milano.

Collegamenti esterni
 

Società di pallacanestro giapponesi
Pallacanestro a Tokyo